Europa van Naties en Vrijheid (ENV), een Europese politieke partijfractie
 Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging (ENV)
 Enclosed Narrow Vehicle (ENV)
 Emission Neutral Vehicle (ENV), een motorfiets op waterstof
ENV Aero, een motorfabrikant